Operationsabteilung bezeichnet:

 eine Abteilung in Krankenhäusern, siehe Operationssaal
 eine Abteilung im Generalstab von Streitkräften
 Operationsabteilung der Kriegsmarine